Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2019 var det 41. VM i curling for kvinder gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Silkeborg Sportscenter i Silkeborg, Danmark i perioden 16. - 24. marts 2019 med deltagelse af 13 hold. Danmark var VM-værtsland for anden gang, men det var første gang, at Silkeborg lagde is til mesterskabet.

Mesterskabet blev vundet af Schweiz' hold bestående af Alina Pätz, Silvana Tirinzoni (skipper), Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat og reserven Marisa Winkelhausen, der sluttede på fjerdepladsen i grundspillet, og som i finalen besejrede grundspilsvinderne fra Sverige under ledelse af Anna Hasselborg med 8-7 efter en ekstra ende. Det var Schweiz's syvende VM-titel for kvinder gennem tiden og den femte titel siden 2012, men det var det første VM-guld til Tirinzonis hold. Alina Pätz vandt sit tredje verdensmesterskab, da hun også deltog på de schweiziske guldhold i 2012 og 2015, mens Marisa Winkelhausen vandt sit andet VM-guld, idet hun spillede toer på VM-holdet i 2015. De tre øvrige spillere på holdet blev verdensmestre for første gang. De olympiske mestre fra Sverige vandt VM-sølvmedaljer for andet år i træk.

Bronzemedaljerne gik til Sydkorea, som vandt VM-medaljer for første gang nogensinde efter at holdet med med Kim Min-Ji som skipper havde besejret Japan i bronzekampen med 7-5. Indtil da havde koreanernes bedste VM-resultater været to fjerdepladser i 2012 og 2014.

De forsvarende mestre fra Canada endte overraskende kun på ottendepladsen i grundspillet og gik derfor ikke videre til slutkampene om medaljer. Det var den dårligste VM-placering indtil da for nordamerikanerne, der tidligere havde vundet VM-guld 17 gange, og som for blot syvende gang i VM-historien endte uden for medaljerækken.

Værtslandet Danmark blev repræsenteret af et hold under ledelse af Madeleine Dupont, som under mesterskabet spillede sin landskamp nr. 300. Holdet endte på 11.-pladsen efter at have opnået tre sejre og ni nederlag i grundspillet.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 13 hold, og for første gang var den nye kvalifikationsprocedure for VM i kraft. Elleve af holdene blev fundet i de kontinentale mesterskaber, mens de sidste to hold fandtes ved VM-kvalifikationen med deltagelse af otte hold.

Resultater 

De tretten deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til semifinalerne, mens holdene, der endte på 3.- til 6.-pladsen gik videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet, Sverige og Sydkorea, startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold, Rusland, Schweiz, Kina og Japan, startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5, mens vinderen af grundspillet, Sverige, i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet, dvs. Japan.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - World Women's Curling Championship 2019

Noter 

2019 (kvinder)
Curling i 2019
Sport i Silkeborg
Curling i Danmark